Existem duas localidades homónimas no estado do Nevada.

 Galena, no condado de Washoe
 Galena, no condado de Lander

Desambiguações de topônimos